Чемпионат Дании по шахматам 2012 проходил в Хельсингёре с 31 марта по 8 апреля.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2012 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2012
 
 Fotoalbum : DM 2012 - Landsholdsklassen 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2012-3

Чемпионаты Дании по шахматам
2012 год в шахматах
Март 2012 года
Апрель 2012 года
Спорт в Дании в 2012 году